La princesse Lucia Maria Rainiera de Bourbon-Siciles (née à Munich, Bavière, le  et morte à São Paulo au Brésil, le ) est une princesse italienne de la maison de Bourbon-Siciles, devenue par son mariage en 1938 avec Eugène de Savoie-Gênes, duchesse d'Ancône, puis duchesse de Gênes.

Biographie 
Lucia est le cinquième enfant du prince Ferdinand-Pie de Bourbon-Siciles, duc de Calabre et de son épouse la princesse Marie Ludovica de Bavière. Ses parents, mariés en 1897, ont cinq autres enfants : Maria Antonietta (1898-1957), Maria Cristina (1899-1985), Ruggero duc de Noto (1901-1914), Barbara (1902-1927) et Urraca (1913-1994).

Mariage 
Le , elle épouse au château de Nymphembourg, à Munich en Allemagne, le prince Eugène de Savoie-Gênes, fils cadet et sixième enfant de Thomas de Savoie-Gênes, duc de Gênes et de son épouse Élisabeth de Bavière.

Descendance 
Lucia et son mari ont une fille unique, Marie-Isabelle de Savoie-Gênes, née à Rome le  et mariée à Lausanne, le  à Alberto Frioli. Le mariage est autorisé par Umberto II, qui donne à Guido Aldo Frioli, le père d'Alberto, le titre de comte de Rezzano. Marie-Isabelle et son mari ont quatre enfants : Vittorio-Eugenio (1972), Maria-Cristina (1973-1973), Carlo-Alberto (1974) et Maria-Luce (1978).

Établissement au Brésil 
Lors de la chute de la monarchie italienne en 1946, Lucie et Eugène émigrent au Brésil, où ce dernier se consacre à l'agriculture. Devenue veuve en 1996, Lucia de Bourbon-Siciles meurt à São Paulo le , puis elle repose dans la crypte royale de la basilique de Superga.

Titulature 
  -  : Son Altesse Royale, la princesse Lucie de Bourbon-Deux-Siciles.
  -  : Son Altesse Royale la duchesse d'Ancône.
  -  : Son Altesse Royale la duchesse de Gênes.
  -  : Son Altesse Royale la duchesse douairière de Gênes.

Honneurs 
Lucie de Bourbon-Siciles a reçu les ordres suivants :
  Dame grand-croix de justice de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges (Maison de Bourbon-Siciles) ().
  Dame de l'ordre de Sainte-Élisabeth (Royaume de Bavière).
  Dame noble de l'ordre de Thérèse (Royaume de Bavière).
  Dame noble de l'ordre de la Croix étoilée, Autriche-Hongrie.
  Dame Grand-croix d'honneur et de dévotion de l'ordre souverain de Malte

Ascendance

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Article connexe 
 Duc de Gênes

Lien externe 

Naissance en juillet 1908
Naissance à Munich
Décès en novembre 2001
Décès à 93 ans
Décès à São Paulo
Ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges
Récipiendaire de l'ordre de Thérèse
Récipiendaire de l'ordre de la Croix étoilée
Récipiendaire de l'ordre de Sainte-Élisabeth
Personnalité inhumée dans la basilique de Superga
Maison de Bourbon-Siciles
Maison de Savoie
Princesse de Savoie du XXe siècle
Princesse de Savoie du XXIe siècle
Duchesse de Gênes